Берлин 1897 — шахматный турнир, состоявшийся в столице Германии. Это был единственный крупный турнир в том году. Он был организован Берлинским шахматным обществом (Berliner Schachgesellschaft) в рамках празднования 70-летнего юбилея общества. Турнир проходил с 13 сентября по 4 октября в зале «Architektenhaus».

В отсутствие Эмануила Ласкера, Вильгельма Стейница, Зигберта Тарраша, Гарри Пильсбери и Гезы Мароци, а также невыразительного выступления Михаил Чигорина главного успеха в своей карьере добился Рудольф Харузек. Основную конкуренцию ему составил Карл Вальбродт, изначально рассматривавшийся как запасной участник и попавший в турнир благодаря отказу Арнольда Шотлендера. За победу в турнире Харузек получил приз в размере 2000 марок, Вальбродт за 2-е место получил 1500 марок. Удачно выступил в турнире опытный Джозеф Блэкберн, получивший 3-й приз.

Видимо, по состоянию здоровья не смог закончить соревнование Бертольд Энглиш. Вскоре после турнира он умер.

Курт Барделебен сыграл всего одну партию (ничья с Иоганном Метгером), после чего выбыл из турнира. Его результат был аннулирован.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира  в базе Chessgames
 Партии турнира  на сайте 365Chess
 Партия Метгер — Барделебен  на сайте 365Chess

Спортивные соревнования в Берлине
Шахматные турниры в Германии
1897 год в шахматах
1897 год в Германии